Management buy-in
 Międzynarodowy Bank Inwestycyjny
 Master of Business Informatics